Die BMW Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis 6. Mai 2001 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Mallorca Open und in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie die BMW Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Argentinier Franco Squillari gewann die letzten beiden Austragungen, aber schied dieses Jahr als an drei gesetzter Spieler im Viertelfinale aus. Zu dem Zeitpunkt war er der letzte verbliebene Gesetzte im Turnier, alle Halbfinalisten waren ungesetzt. Das Turnier gewann der Tscheche Jiří Novák, der damit seinen dritten Turniersieg feierte. Im Finale schlug er den Franzosen Antony Dupuis, der erstmals ein Finale erreichen konnte.
Im Doppel siegte die südafrikanische Paarung aus David Adams und John-Laffnie de Jager im Vorjahr. Sie traten mit jeweils anderen Partnern an. Adams schied in der ersten Runde aus, während de Jager im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Petr Luxa und Radek Štěpánek verlor. Luxa und Štěpánek setzten sich als Qualifikanten gestartet im Finale gegen die Setzlistendritten Jaime Oncins und Daniel Orsanic durch. Sie gewannen ihren ersten von drei Titeln zusammen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in München